Бољевићи могу да буду:

 Бољевићи (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора;
 Бољевићи (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ;
 Бољевићи (Кршан), насеље у општини Кршан, у Хрватској.